Berdimuhamedow ist der Familienname folgender Personen:

 Gurbanguly Berdimuhamedow (* 1957), turkmenischer Präsident
 Serdar Berdimuhamedow (* 1981), turkmenischer Politiker und Diplomat